Горьовий Василь Павлович (* 1951) — доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 Горьовий Олег Олександрович (? — 2022) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки